Запасной Имбеж — посёлок Партизанского района Красноярского края России. Административный центр Имбежского сельсовета.

География 
В 160 км от г. Красноярска и в 30 км от г. Уяра.

Население

Известные люди 
 В посёлке жила и работала Юнусова, Ольга Петровна (1918―2005) — свинарка Имбежского свиноводческого совхоза Уярского района Красноярского края, Герой Социалистического труда (1966).

Инфраструктура 
В посёлке Запасной Имбеж есть несколько предпринимателей, действуют магазины.

Запасноимбежская средняя школа им. С. В. Потапова и детский сад.

Примечания 

Населённые пункты Партизанского района (Красноярский край)